Tjalling Dilling, Nederlands voetballer
 Station Dilling, station in het Noorse Rygge